Paladini ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Paladini (eigentlich Filippo di Benedetto Paladini; 1544–1614), Maler des Manierismus in der Toscana, auf Malta und auf Sizilien
 George dos Santos Paladini (* 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Giuseppe Paladini (1721–1794), italienischer Maler
 Litterio Paladini (auch: Paladino; 1691–1743), italienischer Maler und Kupferstecher des Spätbarock auf Sizilien